Punto critico – in chimica fisica, l'insieme di particolari condizioni di temperatura e pressione in corrispondenza delle quali una sostanza può esistere come miscela bifase gas-liquido.
 Punto critico – in matematica, un punto del dominio di una funzione derivabile in cui la derivata si annulla o non è definita.
 Il punto critico. I grandi effetti dei piccoli cambiamenti – in sociologia, un saggio scritto nel 2000 da Malcolm Gladwell.
 Punto critico – romanzo di Michael Crichton, pubblicato nel 1996.
 Punto critico – singolo dei Subsonica del 2018